Ida Marcussen (1987-), athlète norvégienne
Jørgen Marcussen (1950-), coureur cycliste danois
Michael Marcussen (1955-), coureur cycliste danois
Peder Marcussen (1894-1972), gymnaste danois

Marcussen & Søn firme danoise de facture d'orgues.